Den sista måltiden kan syfta på:

 Den sista måltiden – den sista måltid som Jesus delade med sina apostlar på torsdagsaftonen före sitt lidande och åtföljande korsfästelse
 Den sista måltiden (film, 1976) – kubansk historisk film från 1976 av Tomás Gutiérrez Alea, originaltitel La ultima cena
 Den sista måltiden (film, 1995) – svart komedi från 1995 med Cameron Diaz och Jason Alexander, originaltitel The Last Supper
 Nattvarden (målning av Tintoretto) – målning av Tintoretto, även känd som Den sista måltiden
 Sista Måltiden (poddradioprogram) – svenskt poddradioprogram med Ashkan Fardost, Mustafa Panshiri, Hanif Azizi, Omar Makram och Chang Frick.